Bitat ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelhakim Bitat (* 1964), algerischer Schwimmer
 Rabah Bitat (1925–2000), algerischer Politiker
 Zohra Drif Bitat (* 1934), algerische Anwältin, Politikerin und Widerstandskämpferin